Die Saison 2011/12 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 14. Oktober 2011 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Smart Allianz Stuttgart und dem Dresdner SC und endete mit dem zweiten Spiel des Play-off-Finales am 14. April 2012. Deutscher Meister wurde zum neunten Mal das Team vom Rekordmeister Schweriner SC.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der ersten Liga:

 Alemannia Aachen
 Köpenicker SC Berlin
 VC Olympia Berlin
 Dresdner SC
 VT Aurubis Hamburg
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 SC Potsdam
 Schweriner SC
 envacon volleys Sinsheim
 Smart Allianz Stuttgart
 VfB Suhl
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der Schweriner SC an. Bayer 04 Leverkusen stieg aus der zweiten Liga Nord auf. Die DJK Augsburg-Hochzoll hatte sich in der Südstaffel sportlich qualifiziert, verzichtete aber wegen finanzieller Schwierigkeiten auf die Bundesliga, dafür verblieb der Köpenicker SC Berlin in der ersten Liga.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden zwischen dem 18. Oktober 2011 und dem 20. März 2012 statt. Die ersten acht Teams qualifizierten sich für die Play-offs, die beiden Letztplatzierten, mit Ausnahme von VCO Berlin, stiegen in die 2. Bundesliga ab.

Ergebnisse

Tabelle

Play-offs 
Erstmals fanden bei den Frauen Play-offs mit acht Teilnehmern statt, die schlechter platzierte Mannschaft besaß zuerst das Heimrecht. Im Gegensatz zur Männer-Bundesliga wurden die Play-offs nicht im Best-of-Modus, sondern mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Falls es unterschiedliche Sieger gab, entschied ein Golden Set über das Weiterkommen.

Einzelauszeichnungen

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2012. (PDF; 496 kB)

Einzelnachweise 

2011/12
Volleyballsaison 2011/12